W Polsce
 Kozioł – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Baranów 
 Kozioł – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Kolno
 Kozioł koło Sławkowa – osiedle w Sławkowie 
 Kozioł koło Strzemieszyc – osiedle w Sławkowie
 Kozioł – gromada w powiecie koleńskim

 Kozioł – góra w Górach Wałbrzyskich wysokość 773 m n.p.m.

Miejscowości na Ukrainie 
 Kozioł – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie koszyrskim

Osoby 
 Agnieszka Kozioł – pisarka
 Andrzej Kozioł:
 Andrzej Kozioł – polski polityk, poseł na Sejm
 Andrzej Kozioł – polski dziennikarz i autor książek
 Andrzej Kozioł – wykonawca piosenek
 Magdalena Kozioł – polska judoczka
 Marcin Kozioł:
 Marcin Kozioł – pisarz dla dzieci i młodzieży
 Marcin Kozioł – siatkarz
 Mariusz Kozioł – polski wokalista, kompozytor, aranżer, instrumentalista, aktor, lektor telewizyjny i radiowy
 Paweł Kozioł – poeta i krytyk literacki
 Urszula Kozioł – poetka

Sport 
 kozioł – odbicie piłki od ziemi
 kozioł – przyrząd gimnastyczny

Zwierzęta
 kozioł – samiec sarny, często mylony z jeleniem
 kozioł – samiec kozy, cap
 kozioł skalny – koziorożec alpejski (Capra ibex ibex)
 koziołek skalny (Oreotragus oreotragus)
 kozioł śnieżny – koza śnieżna (Oreamnos americanus)
 koza śruboroga – (markur)
 kozioł bezoarowy – koza bezoarowa (Capra aegagrus)
 kozioł europejski

Inne 
 kozioł – ludowy instrument muzyczny z grupy aerofonów stroikowych, odmiana dud (kozioł wielkopolski, kozioł ślubny)
 kozioł – konstrukcja do noszenia cegieł
 kozioł – umocnienie kalenicy dachu krytego strzechą
 Kozioł – posterunek odgałęźny na linii kolejowej nr 171 w Sławkowie w województwie śląskim, w powiecie będzińskim
 kozioł oporowy (zw. też kozłem odbojowym) – konstrukcja kończąca ślepy tor
 kozioł sieciowy – urządzenie na statku rybackim
 kozioł – drukarski stół z pochyłym blatem
 kozioł – stojak do piłowania drewna
 kozioł – stojak do suszenia siana
 kozioł – stojak służący jako podpora (np. rusztowania, stołu)
 kozioł – siedzenie powożącego pojazdem zaprzęgowym
 kozioł – karabiny (lub inna broń długa) ustawione na sztorc i oparte o siebie nawzajem (zob. koźlik)

Zobacz też 

 kozioł ofiarny
 Koziołek Matołek